Podberesje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 in der Oblast Jaroslawl:
 Podberesje (Jaroslawl, Pereslawski), im Pereslawski rajon
 Podberesje (Jaroslawl, Rostowski), im Rostowski rajon
 Podberesje (Jaroslawl, Uglitschski), im Uglitschski rajon
 in der Oblast Kaluga:
 Podberesje (Kaluga, Babyninski), im Babyninski rajon
 Podberesje (Kaluga, Mossalski), im Mossalski rajon
 in der Oblast Leningrad:
 Podberesje (Leningrad)
 in der Oblast Nowgorod:
 Podberesje (Nowgorod, Batezki), im Batezki rajon
 Podberesje (Nowgorod, Cholmski), im Cholmski rajon
 Podberesje (Nowgorod, Ljubytinski), im Ljubytinski rajon
 Podberesje (Nowgorod, Moschenskoi), im Moschenskoi rajon
 Podberesje (Nowgorod, Nowgorodski), im Nowgorodski rajon
 Podberesje (Nowgorod, Okulowski), im Okulowski rajon
 Podberesje (Nowgorod, Solezki), im Solezki rajon
 in der Oblast Pskow:
 Podberesje (Pskow, Loknjanski), im Loknjanski rajon
 Podberesje (Pskow, Ostrowski), im Ostrowski rajon
 Podberesje (Pskow, Pskowski), im Pskowski rajon
 Podberesje (Pskow, Welikolukski), im Welikolukski rajon
 in der Oblast Smolensk:
 Podberesje (Smolensk, Krasninski), im Krasninski rajon
 Podberesje (Smolensk, Sytschowski), im Sytschowski rajon
 in der Oblast Twer:
 Podberesje (Twer, Andreapolski), im Andreapolski rajon
 Podberesje (Twer, Kaschinski, Slawkowskoje), im Kaschinski rajon, Landgemeinde Slawkowskoje
 Podberesje (Twer, Kaschinski, Petrikowskoje), im Kaschinski rajon, Landgemeinde Petrikowskoje
 Podberesje (Twer, Nelidowski), im Nelidowski rajon
 Podberesje (Twer, Sandowski), im Sandowski rajon
 Podberesje (Twer, Selischarowski), im Selischarowski rajon
 Podberesje (Twer, Wyschnewolozki), im Wyschnewolozki rajon
 in der Oblast Wladimir:
 Podberesje (Wladimir)
 in der Oblast Wologda:
 Podberesje (Wologda, Welikoustjugski), im Welikoustjugski rajon
 Podberesje (Wologda, Wologodski), im Wologodski rajon

sowie der Name eines Ortsteils der Stadt Dubna in der Oblast Moskau, siehe Dubna (Moskau)